Dungun (district), een district in Maleisië
 Dungun (stad), de hoofdstad van het district